Pergamon – miasto, stolica pergameńskiego państwa
 Pergamon – państwo hellenistyczne w Azji Mniejszej

Zobacz też 
 Muzeum Pergamońskie – Pergamonmuseum, muzeum w Berlinie
 pergameński ołtarz (Wielki Ołtarz Zeusa) – ołtarz wzniesiony w Pergamonie, poświęcony Zeusowi